Alfred Kaden ist der Name folgender Personen:

* Alfred Kaden (Politiker) (1866–1948), deutscher General und Politiker (DNVP), MdL Sachsen 
 Alfred Kaden (Forstbeamter) (1925–2015), deutscher Forstbeamter